Принц Луи де Бофремон (; 21 ноября 1712 — ранее 2 декабря 1769), князь Священной Римской империи — французский генерал, участник войн Людовика XV.

Биография 

Сын Луи-Бенина де Бофремона, маркиза де Листене и Клерво, и Элен де Куртене.

Маркиз, затем принц де Бофремон, сеньор герцогства Пон-де-Во, маркиз де Мирбо и де Марне, граф де Шарм и де Бурлемон, виконт де Сален и де Мариньи, барон де Се-сюр-Сон, Клерво, Флажи, Виллер-ла-Фе, Фоконье, Мелизе, Трав, Коркондре, Сен-Сорлен, Ресен и Дюрн, сеньор пятнадцати других земель, и прочее.

6 июля 1723 назначен лейтенантом драгунского полка Бофремона (реформированного состава мирного времени). В 1727 году отправлен для обучения в кадетскую роту в Страсбурге. 13 января 1728 получил роту в своем полку, а 4 декабря, после отставки своего отца, стал его командиром.

Командовал полком при осаде Келя (1733), Филиппсбурга (1734) и в Рейнской армии (1735). После выхода в отставку своего тестя, маркиза де Монмена, 8 июня 1736 получил его должность губернатора Сеселя.

1 января 1740 произведен в бригадиры, в ноябре пожалован в рыцари Военного ордена Святого Людовика. 24 сентября 1741 выступил с полком из форта Луи к австрийской границе, где нес охрану в составе войск графа де Сегюра, содействовал обороне Линца и вернулся во Францию в январе 1742 после капитуляции этой крепости, будучи отпущен под честное слово не участвовать в войне в течение года.

16 мая 1743 получил назначение в Рейнскую армию, сражался в битве при Деттингене под командованием маршала де Ноая, и закончил кампанию в Нижнем Эльзасе.

1 апреля 1744 определен во Фландрскую армию Морица Саксонского. 7 июня произведен в лагерные маршалы (патент от 2 мая), отказался от командования полком в пользу одного из братьев, прикрывал осады Менена, Ипра и Фюрна, и закончил кампанию в лагере Куртре. 1 ноября был назначен на зимний период командующим в Менене.

1 апреля 1745 назначен в армию короля, участвовал в битве при Фонтенуа, осадах города и цитадели Турне, Ауденарде и Дендермонде; согласно приказу от 1 ноября, зимой командовал в Дендермонде под началом маркиза де Клермон-Галлеранда. Участвовал в атаках при осаде Брюсселя в феврале 1746.

1 мая 1746 снова назначен в армию короля; после осады цитадели Антверпена отправился с корпусом войск графа де Клермона, и отличился, действуя во главе различных отрядов: был при осаде Намюра, сражался в битве при Року, и 1 ноября был назначен на зиму командующим в Ауденарде.

1 мая 1747 определен в армию короля, 5-го ему был передан драгунский полк Бофремона, от которого отказался его брат. Участвовал в битве при Лауфельде, 1 ноября был назначен на зиму командующим в Шарлеруа.

15 апреля 1748 назначен во Фландрскую армию, служил при осаде Маастрихта, 10 мая произведен в генерал-лейтенанты (официально — с декабря). По окончании кампании вернулся в Шарлеруа, где оставался до конца февраля.

С началом Семилетней войны 1 марта 1757 назначен в Германскую армию. В том же месяце получил от великого магистра Мальтийского ордена позволение носить орденский крест.

Дипломом, выданным императором Францем I 8 июня 1757 в Вене, Луи де Бофремон был возведен в достоинство имперского князя, так же как его потомки, его братья и их потомки, как наследники дома де Горрево, имевшего княжеский титул с 1623 года. По условиям пожалования Бофремоны должны были прибавить имя и герб Горрево к своим родовому имени и гербу.

Принимая во внимание родство Бофремонов с Бургундским домом, и блеск их фамилии, император также пожаловал им титул кузена, и король Франции постановлением от 13 декабря 1759 сделал аналогичное пожалование.

В 1757 принц де Бофремон участвовал в битве при Хастенбеке и оккупации Ганновера, вернувшись во Францию в январе 1758.

1 мая 1758 снова назначен в Германскую армию, сражался в битве при Миндене 1 августа. Отделившись 12 сентября с двумя пехотными бригадами, двумя драгунскими и одним гусарским полком, он овладел высотами между Гиссеном и Клейнлинном, обеспечив коммуникации армии с резервами. Вернулся во Францию по окончании кампании.

Семья 

Жена (24.04.1735, Безансон): Мари-Сюзанна-Симона-Фердинанда де Тенарр (1722—1800), дочь Анри-Фердинанда де Тенарра, маркиза де Монмен, генерал-лейтенанта армий короля, и Анны-Жозефы-Фердинанды де Граммон, дамы де Фоконье. В 1757 году получила право носить большой крест Мальтийского ордена, так как её предки имели право назначения командоров ордена в Тоскане.

Дочь:

 Луиза-Бенин-Мари-Октавия-Жаклин-Лоранс де Бофремон (1750—?). Муж (22.11.1762): принц Жозеф де Бофремон (1714—1781), вице-адмирал Франции, её дядя

Литература 
 
 Courcelle J.-B.-P., de. Dictionnaire historique et biographique des généraux Francais depuis le onzième siècle jusqu’en 1820. T. I. — P., 1820, pp. 393–395
 Dunod de Charnage F. I. Histoire du second royaume de Bourgogne, du comté de Bourgogne sous les rois Carlovingiens, des III et IVe royaumes de Bourgogne, et des comtes de Bourgogne, Montbéliard et Neufchatel (Histoire des Séquanois et de la province séquanoise: des Bourguignons). T. II. — Dijon: De Fay, 1737, p. 513 
  , pp. 472–473
 Mazas A., Anne T. Histoire de l’ordre royal et Militaire de Saint-Louis depuis son institution en 1693 jusqu’en 1830. T. I., 2e éd. — P.: Firmin Didot frères, fils et Cie; E. Dentu, 1860, p. 315
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. V — P.: Claude Herissant, 1762, pp. 450–452

Генералы Франции XVIII века
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Луи де
Генерал-лейтенанты (Франция)